Şehzade Ahmed Nureddin (figlio di Abdülmecid I) - principe ottomano 
Şehzade Ahmed Nureddin (figlio di Abdülhamid II) - principe ottomano